Rio Grande (însemnând Râul cel Mare sau Marele Râu în spaniolă și portugheză) se poate referi la:

Râuri și fluvii 

 Rio Grande, un râu în Statele Unite ale Americii și Mexic

Localități

Brazilia 

 Rio Grande, un oraș

Panama 

 Rio Grande, Bocas del Toro
 Rio Grande, Coclé
 Rio Grande, Veraguas

Peru 

 Rio Grande, Ica

Statele Unite ale Americii 

 Rio Grande, localitate din statul New Jersey
 Rio Grande, localitate din statul Ohio
 Río Grande, localitate din teritoriul american Puerto Rico
 Comitatul Rio Grande din statul Colorado
 Rio Grande City, localitate din statul Texas

Venezuela 

 Rio Grande, Miranda
 Rio Grande, Sucre
 Rio Grande, Vargas
 Rio Grande, Yaracuy

Companii 

 Denver and Rio Grande Western Railroad, o fostă companie feroviară din Statele Unite
 Rio Grande Games, companie specializată în jocuri de masă

Cultură 

 Rio Grand, un grup muzical country
 Rio Grande (film), un western din 1950
 Rio Grande (Gould), compoziție muzicală de Morton Gould
 The Rio Grande (Lambert) (1927), o piesă muzicală pentru alto, piao, cor și orchestră de Constant Lambert
 "Rio Grande" (song), suită muzicală compusă de Brian Wilson

Ficțiune 

 USS Rio Grande (NCC-72452), navă cosmică ficțională din serialul Star Trek: Deep Space Nine
 Rio Grande, o navă cosmică de luptă, care apare în Legend of the Galactic Heroes

Altele 

 Rio Grande rift
 Rio Grande Trail
 Middle Rio Grande Valley AVA, regiune viticolă din statul  aflată de-a lungul râului Rio Grande
 Sport Club Rio Grande, club brazilian de fotbal
 University of Rio Grande, universitate din Rio Grande, Ohio, Statele Unite
 Rio Grande Pickups, marcă și companie care manufacturează chitare
 , un vas cargo sub pavilionul republicii Panama

Țară efemeră 

 Republica Rio Grande, republică care a durat mai puțin de un an în anul 1840

Vezi și 

 Rio (dezambiguizare)
 Rio Bravo (dezambiguizare)
 Grande (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii